Die Handball-Studentenweltmeisterschaft wird seit 1963 für Männer und seit 1994 für Frauen ausgetragen. Seit 1990 findet sie alle zwei Jahre (in den geraden Jahren) statt. Ausrichter ist der Internationale Hochschulsportverband Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU).

Diese Studentenweltmeisterschaft ist die älteste in einer einzelnen Sportart, die unabhängig von den Weltsportspielen der Studenten (Universiade) stattfindet.

Seit 2004 werden Männer- und Frauenwettbewerbe gleichzeitig am gleichen Ort ausgespielt.

Männerwettbewerb

Sieger

Medaillenspiegel

Frauenwettbewerb

Siegerinnen

Medaillenspiegel

Quellen 
 Männerwettbewerbe auf den Statistikseiten des Rumänischen Handballverbandes (rumänisch), dort Abschnitt M. Ex. 7.   CAMPIONATE MONDIALE UNIVERSITARE - MASCULIN (geht bis 2000)
 Frauenwettbewerbe auf den Statistikseiten des Rumänischen Handballverbandes (rumänisch) Der Link führt nicht direkt auf die Seite; es muss anschließend angewählt werden: Istoria jocului > Competitii (feminin) 1936 - 2009, dort Abschnitt F. Ex. 8  CAMPIONATELE MONDIALE UNIVERSITARE FEMININ (es fehlt 2006)
 Männer-WM 2004 auf fisu.net (englisch)
 
 Endstand 2008 auf fisu.net (englisch)
 Ergebnisse 2010 (englisch)

Einzelnachweise

Weblinks 
 FISU-Webseite

Handballwettbewerb
Hochschulsport (Handball)
Erstveranstaltung 1963
Hochschulsportwettbewerb
Wikipedia:Artikel mit Video